Briccialdi steht für:
 Giulio Briccialdi (1818–1881), italienischer Flötist, Komponist und Flötenbauer

 (7714) Briccialdi, Asteroid des Hauptgürtels